Buttstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Vollrath Buttstedt (1735–1814), Organist
Johann Andreas Buttstedt (1701–1765), deutscher evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Johann Heinrich Buttstedt (1666–1727), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Buttstett
 Buttstädt